Großsteingrab Folehaven steht für:

 Großsteingrab Folehaven/Afd. 347 1
 Großsteingrab Folehaven/Afd. 347 2
 Großsteingrab Folehaven/Afd. 358